

Капітоновка — село, Буландинський район, Акмолинська область

Капітоновка — село, Вяземський район, Хабаровський край
 Капітоновка — село, Переволоцький район, Оренбурзька область